Admiral Gorschkow steht für:

 Sergei Georgijewitsch Gorschkow (1910–1988), sowjetischer Flottenadmiral
 Admiral Gorschkow (Flugdeckkreuzer), Flugdeckkreuzer der sowjetischen/russischen Marine
 Admiral-Gorschkow-Klasse, Mehrzweck-Kampfschiff der russischen Seekriegsflotte